Příjmení Hlavačka nese více různých osobností:

 Jan Hlavačka (* 1941) – český a československý politik
 Ludvík Hlavačka (1911–2005) – generálmajor, náměstek ministra vnitra, obviněný z odpovědnosti za zavádění elektrického proudu při mučení vězňů a při ostraze státních hranic 
 Martin Hlavačka (* 1975) – český profesionální hokejista
 Milan Hlavačka (* 1955) – český historik